Niende etape af Tour de France 2009 blev kørt søndag d. 12. juli og gik fra Saint-Gaudens til Tarbes.
Ruten var 160,5 km lang.

 Etape: 9
 Dato: 12. juli
 Længde: 160,5 km
 Danske resultater:
 50. Nicki Sørensen + 0.34
 55. Chris Anker Sørensen + 0.34
 96. Brian Vandborg + 18.48
 Gennemsnitshastighed: 39,2 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Sarrancolin) 
Efter 41,5 km

2. sprint (Lau-Balagnas) 
Efter 125,5 km

3. sprint (Lourdes) 
Efter 139 km

1. bjerg (Col d'Aspin) 
1. kategori stigning efter 60,5 km

2. bjerg (Col du Tourmalet) 

HC kategori stigning efter 90 km

Udgåede ryttere 
 166  Danilo Napolitano fra  røg uden for tidsgrænsen.

Resultatliste

Eksternt link 
 Etapeside  på Letour.fr     

09

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 9